Мала  Тернівка — річка в Україні, права притока Самари на території Придніпровської низовини.
Мала  Тернівка — село в Україні, Запорізька область, Якимівський район